Robert Groves ist der Name folgender Personen:

* Robert E. Groves († ~1944), britischer Maler 
 Robert M. Groves (* 1948), US-amerikanischer Statistiker und Soziologe
 Robert Marsland Groves (1880–1920), englischer Marineoffizier
 Robert Samuel Groves (* 1912), englischer Komponist